Resum de l'activitat de la temporada 1947-1948 de la Primera divisió espanyola de futbol.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Campió: FC Barcelona.
 Descensos: Real Gijón i Real Sociedad.
 Ascensos: Real Valladolid i Deportivo de La Coruña.
 Màxim golejador:  Pahiño (Celta de Vigo).
 Porter menys golejat:  Juan Zambudio Velasco (FC Barcelona).

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Referències 

1947
Competicions esportives del 1947
Competicions esportives del 1948